Georgīevka kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Georgijevka (ort i Kazakstan, Zjambyl), 
 Georgijevka (ort i Kazakstan, Östkazakstan), 

Robotskapade Kazakstanförgreningar